Mr. Sandman est une chanson de Pat Ballard chantée notamment par The Chordettes.
 Mr. Sandman est un personnage de Punch-Out!!.

Voir aussi